Столыпин — фамилия; имеет женскую форму .

 Носители фамилии 

 Столыпин 
 Столыпин, Александр Аркадьевич (1863—1925) — российский журналист.
 
 Столыпин, Андрей Владимирович (род. 1963) — российский художник, дизайнер, продюсер и журналист.
 
 Столыпин, Афанасий Алексеевич (1788—1864) — отставной артиллерийский штабс-капитан, участник Бородинского сражения. Саратовский уездный, а затем губернский предводитель дворянства. Брат Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, бабки М. Ю. Лермонтова и прототип «дяди» из его знаменитого стихотворения «Бородино».
 
 Столыпин, Николай Алексеевич (1781—1830) — военный губернатор Севастополя.
 Столыпин, Павел Григорьевич (1899—1970) — советский военнослужащий, генерал-лейтенант медицинской службы. Участник Гражданской, Великой Отечественной и Советско-японской войн.
 Столыпин, Пётр Аркадьевич (1862—1911) — российский государственный деятель, премьер-министр (1906—1911).

Столыпина

Другое 
 Столыпин… Невыученные уроки — 14-серийный телефильм 2006 года.
 Примечания